Wibel ist der Familienname von

 August Wilhelm Eberhard Christoph Wibel (1775–1813), deutscher Arzt und Botaniker
 Ernst Wibel (1802–1863), deutscher Rechtsanwalt und Parlamentarier
 Ferdinand Wibel (1840–1902), Chemiker
 Hans Wibel (1872–1922), deutscher Historiker
 Johann Christian Wibel (1711–1772), deutscher Geistlicher und Kirchenhistoriker
 Ludwig Conrad Leopold Wibel (1768–1831), Präsident der Regierung des Fürstentums Birkenfeld
 Wilhelm Wibel (1800–1864), deutscher Jurist und Landtagsabgeordneter

Wibel ist der akademische Beiname folgender Personen:
 Wibel II. (1851): Ernst Friedrich Berger (1814–1853), deutscher Gutsbesitzer, Botaniker und Mitglied der Leopoldina